Тасманийский дьявол (также известный как тасманский дьявол, сумчатый дьявол и сумчатый чёрт; ) — млекопитающее семейства хищных сумчатых; единственный вид рода Sarcophilus. Его чёрная окраска, огромная пасть с острыми зубами, зловещие ночные крики и свирепый нрав дали первым европейским поселенцам основание прозвать этого коренастого хищника «дьяволом». Название рода «Sarcophilus» образовано от слов  — мясо и  — люблю («любитель плоти»).

Филогенетический анализ показал близкое родство тасманийского дьявола с кволлами и более далёкое — с вымершим сумчатым волком тилацином (Thylacine cynocephalus).

Внешний вид 
Тасманийский дьявол — самый крупный из современных сумчатых хищников. Это плотное и приземистое животное размером с небольшую собаку, однако тяжёлым телосложением и тёмной окраской больше напоминающее миниатюрного медведя. Длина его тела от 50 до 80 см, размер хвоста — от 23 до 30 см. Размеры тела зависят от возраста, местообитания и питания. Самцы крупнее самок. Крупные самцы весят до 12 кг при высоте в холке до 30 см.

Тело у тасманийского дьявола неуклюжее и массивное. Конечности сильные, укороченные; передние лапы чуть длиннее задних, что нехарактерно для сумчатых. Голова непропорционально велика, с притуплённой мордой. Уши небольшие, розовые. Шерсть короткая, чёрного цвета; на груди и на крестце обычны белые полулунные пятна, небольшие круглые пятна бывают и на боках. Хвост короткий и толстый; в нём у тасманийского дьявола откладываются запасы жира, и у больного или голодающего животного хвост становится тонким. Его покрывают длинные волосы, которые часто вытираются, и тогда хвост остаётся почти голым. Первый палец на задних конечностях отсутствует; когти крупные.

Череп массивный с сильнейшими челюстями и острыми, массивными зубами; коренные зубы как у гиены, приспособлены к перекусыванию и дроблению костей. Одним укусом сумчатый дьявол способен прокусить своей добыче позвоночник или череп. Сила укуса сумчатого дьявола, отнесённая к массе тела, — самая высокая среди млекопитающих. Сумка у самок имеет вид подковообразной складки кожи, открывающейся назад; сосков — 4.

Распространение 
В настоящее время сумчатый дьявол водится на острове Тасмания, а также в материковой Австралии (, Новый Южный Уэльс), где обитает небольшая реинтродуцированная в 2020 году популяция. С материка он исчез примерно 3000 лет назад, причиной чего, вероятно, была человеческая деятельность — в результате уничтожения ранними охотниками большей части мегафауны сумчатые дьяволы лишились своей основной пищи. В Тасмании европейские поселенцы также безжалостно истребляли тасманийских дьяволов, поскольку те разоряли курятники. В результате по мере освоения острова сумчатый дьявол отступал всё дальше в неосвоенные лесные и горные районы Тасмании, и его численность неуклонно сокращалась, пока в 1941 году охота на него не была официально запрещена. Сейчас тасманийские дьяволы обычны в центральных, северных и западных частях острова на территориях, отведённых под овечьи пастбища, а также в национальных парках Тасмании.

Образ жизни и рацион 
Сумчатые дьяволы встречаются практически в любых ландшафтах, за исключением густонаселённых и обезлесенных районов. Наиболее многочисленны они в прибрежных саваннах и близ пастбищ скота, которые «поставляют» им основную пищу — падаль, а также в сухих склерофилловых и смешанных склерофилло-дождевых лесах. Активно это животное ночью, днём укрывается в густом кустарнике, в щелях среди камней, в пустых норах, под стволами упавших деревьев, где устраивает гнездо из коры, листьев и травы.

Очень прожорливый (его суточная норма пищи равна 15 % от веса тела), сумчатый дьявол питается мелкими и средними млекопитающими и птицами, а также насекомыми, змеями, амфибиями, съедобными корнями и клубнями растений. Часто бродит по берегам водоёмов, находя и поедая лягушек и раков, а на побережье — мелких обитателей моря, выброшенных на берег. Однако большую часть добычи сумчатый дьявол получает в виде падали; используя своё развитое обоняние, он находит и пожирает любые трупы — от рыб до павших овец и коров, причём предпочитает уже разложившееся, тухлое и червивое мясо. Его постоянную добычу составляют мёртвые вомбаты, валлаби, кенгуровые крысы, кролики и др. Возможно, раньше тасманийский дьявол доедал падаль, остававшуюся от трапез тилацина; сейчас он нередко отбивает добычу у сумчатых куниц. Добычу он поедает целиком, вместе со шкурой и костями (кроме самых крупных). Как падальщики и крупные хищники, сумчатые дьяволы играют важную роль в тасманийской экосистеме. В частности, они снижают опасность заражения овец мясными мухами, так как убирают падаль, в которой развиваются личинки. Кроме прожорливости этот зверь отличается неразборчивостью в пище — в его экскрементах находили иглы ехидны, кусочки резины, серебряную фольгу, куски кожаных ботинок и сбруи, посудные полотенца и непереваренные морковки и початки кукурузы.

Дьяволы не территориальны, однако имеют определенные владения, которые обходят по ночам в поисках добычи. Их площадь составляет от 8 до 20 км2, и владения разных животных пересекаются. Тасманийские дьяволы ведут строго одиночный образ жизни; единственная ситуация, когда несколько дьяволов собираются вместе, — это совместное пожирание крупной добычи. Трапеза сопровождается иерархическими стычками и громким шумом, порой слышным за несколько километров.

Сумчатый дьявол издаёт большое количество устрашающих звуков: от монотонного рычания и глухого «покашливания» до жутких пронзительных криков, создавших ему дурную репутацию. Именно ночные устрашающие крики пока ещё неизвестного животного и привели к тому, что первые европейцы дали ему «дьявольское» имя.

Сумчатые дьяволы весьма агрессивны, однако привычка широко раскрывать пасть, как бы в зевке, у них является не способом устрашения и агрессии, а, скорее, признаком неуверенности. Будучи встревоженными, тасманийские дьяволы, подобно скунсам, издают сильный неприятный запах. Несмотря на свирепость, даже взрослые сумчатые дьяволы поддаются приручению, и их можно держать как домашних животных.

В спокойном состоянии сумчатый дьявол довольно медлителен и неуклюж, но в экстренных ситуациях переходит на галоп, развивая скорость до 13 км/ч. Молодые животные ловки и подвижны, хорошо лазают по деревьям. Взрослые лазают хуже, однако способны карабкаться по наклонным стволам и залезать на насесты в курятниках. Сумчатые дьяволы неплохо плавают.

Благодаря агрессивному нраву и ночному образу жизни, у взрослого сумчатого дьявола мало природных врагов. Раньше на них охотились сумчатые волки (тилацины) и динго. Молодые сумчатые дьяволы иногда становятся жертвами хищных птиц и тигровых сумчатых куниц (Dasyurus maculatus). Новым врагом и пищевым конкурентом тасманийского дьявола стала обыкновенная лисица, незаконно завезённая в Тасманию в 2001 году.

Размножение 
Спариваются сумчатые дьяволы в марте-апреле. Даже их спаривание представляет собой демонстрацию агрессии. Спустя 3 дня самка с непритворной агрессией прогоняет самца. Беременность в среднем длится 21 день; в апреле-мае самка приносит 20-30 детёнышей, из которых выживают не более четырёх, успевших прикрепиться к четырём соскам в сумке. Остальных детёнышей самка съедает. В среднем выживает больше самок, чем самцов. Как и у других сумчатых, детёныши рождаются очень маленькими: их вес составляет 0,18-0,29 г. Развиваются молодые сумчатые дьяволы довольно быстро: к 90 дню они полностью покрываются шерстью, а между 87 и 93 днём у них открываются глаза. На 4-й месяц подросшие детёныши (весом около 200 г) покидают сумку, но лактация у самки продолжается ещё до 5-6 месяцев. В конце декабря детёныши окончательно покидают мать и живут самостоятельно. К концу второго года жизни молодые самки вступают в размножение. Максимальная продолжительность жизни сумчатых дьяволов — 8 лет.

Статус популяции 
Тасманийские дьяволы причиняли немало хлопот европейским поселенцам, разоряя курятники, съедая животных, попавших в капканы, и якобы нападая на ягнят и овец, из-за чего этих зверей активно преследовали. Кроме того, мясо сумчатого дьявола оказалось съедобным и, по утверждениям колонистов, по вкусу напоминало телятину. К июню 1941 года, когда был принят закон об охране тасманийского дьявола, тот находился на грани полного исчезновения. Однако, в отличие от сумчатого волка, вымершего в 1936 году, популяцию сумчатых дьяволов удалось восстановить, и сейчас они довольно многочисленны. Их популяция, как и у кволлов, подвержена сильным сезонным колебаниям, поскольку ежегодно летом (в декабре-январе) молодые сумчатые дьяволы покидают матерей и рассеиваются по территории в поисках пищи. Однако 60 % из них умирают в течение первых нескольких месяцев, не выдержав пищевой конкуренции.

Предпоследнее резкое сокращение численности сумчатых дьяволов имело место в 1950 году; до начала эпидемии DFTD их численность оценивали в  особей, с плотностью 20 особей на .

Заболевания 

Впервые смертельное заболевание, называемое devil facial tumour disease (болезнь лицевых новообразований дьявола, «лицевая опухоль дьявола»), или DFTD, было зарегистрировано в 1999 году. За прошедший период от него по разным оценкам погибло от 20 до 50 % популяции сумчатых дьяволов, преимущественно в восточной части острова.

DFTD начинается с небольших опухолей вокруг пасти, которые перерождаются в злокачественные и постепенно распространяются с головы животного на всё тело. Разросшиеся опухоли блокируют зрение животного, слух и рот, лишая его возможности добывать пищу и приводя к голодной смерти. Смертность при этом заболевании 100 % (в течение 12-18 месяцев). Одна из гипотез предполагает, что DFTD вызывается вирусом, также возможно, что опухолевые клетки сами являются источником заражения (трансмиссивная злокачественная опухоль); предположительно, болезнь передаётся через укусы, когда животные дерутся за территорию и самок. Судя по историческим данным, болезнь эндемична для тасманийских дьяволов, и её эпизоотии повторяются с интервалом в 77—146 лет. Ведущиеся противоэпидемические мероприятия включают отлов и изоляцию заражённых особей, а также создание изолированных «страховых» популяций на случай вымирания сумчатых дьяволов в природе.

По сообщению Nature News, учёным удалось обнаружить генетическую предрасположенность к устойчивости некоторых особей к DFTD (с 1995 года это заболевание уничтожило более 80 % популяции). В ходе недавнего исследования учёным удалось выяснить, что изначально болезнь возникает в клетках, которые защищают нервы животных. Это открытие привело к разработке теста, который поможет диагностировать опухоль на ранних стадиях развития.

В 2006 году исследователям удалось обнаружить, что в опухолях различных особей дьяволов хромосомы претерпевают одинаковые перестройки. Кроме этого учёные поймали больную особь, обладающую редким генетическим дефектом, который в клетках опухоли отсутствовал. Все это указывало на то, что опухолевые клетки являются «внешними», то есть передаются от больного организма к здоровому.

В настоящее время никаких лекарств от DFTD не существует, поэтому дьяволам приходится искать естественные механизмы борьбы с недугом. Как оказалось, они у этих животных есть. Во-первых, у дьяволов ускорилось половое взросление. В июле 2008 года учёным из Университета Тасмании удалось установить, что количество беременных самок в возрасте до года значительно увеличилось (в некоторых контрольных популяциях рост составил более 80 %). Обычно самки не начинают половую жизнь до двух лет, однако дальнейший анализ показал, что теперь они взрослеют на 6—12 месяцев раньше. Учитывая, что средняя продолжительность жизни дьявола — шесть лет, это является значительным «сдвигом». Во-вторых, дьяволы стали размножаться круглый год, в то время как раньше брачный период длился у них всего пару месяцев. По мнению исследователей, изменение стратегии размножения призвано компенсировать урон, нанесенный заболеванием.

К настоящему моменту (2016 год) опухоль сократила популяции дьяволов на 80 % с 1996 года. Учёные надеются, что быстрая эволюционная изменчивость позволит дьяволам избежать полного вымирания, уже сейчас существуют небольшие популяции особей, имеющих генетическую устойчивость против этой болезни.

Экспорт 
Вывоз тасманийского дьявола на экспорт запрещён; последний тасманийский дьявол за пределами Австралии умер в Калифорнии в 2004 году. Сейчас рассматривается вопрос о присвоении этому сумчатому хищнику статуса «уязвимый» (Vulnerable) в Красной книге МСОП. Впрочем, в 2005 году правительство Тасмании сделало исключение и подарило двух тасманийских дьяволов Фредерику, наследному принцу Дании, и его жене Мэри (родившейся на Тасмании) после появления на свет их первого сына. Теперь эти подарки живут в зоопарке Копенгагена.

Защита животных 

В 2009 году сообщество разработчиков ОС Linux решило обратить внимание общественности к проблеме вымирающих видов. В версии Linux 2.6.29 получила новый логотип: место пингвина Tux временно занял тасманийский дьявол Tuz.

Тасманийский дьявол в культуре 
Тасманийский дьявол является символическим австралийским животным, в частности его изображение присутствует на эмблеме тасманийской Службы национальных парков и дикой природы и бывшей команды австралийского футбола, «Тасманийские Дьяволы». Бывшая баскетбольная команда «Хобарт Дэвилз» NBL также была названа в честь этого животного. Тасманийский дьявол является одним из шести эндемичных австралийских животных, изображённых на памятных монетах, выпущенных с 1989 по 1994 годы.

Тасманийские дьяволы очень популярны как среди австралийских, так и среди иностранных туристов. Из-за своего характерного поведения и вида это животное является персонажем многочисленных документальных фильмов и детских книг. Последний документальный фильм, «Ужасы Тасмании» (Terrors of Tasmania), был снят в 2005 году. В нём рассказывается о судьбе самки дьявола в течение брачного периода и периода ухода за потомством. Также в фильме рассказывается о DFTD и мерах, принимаемых для сохранения вида. Этот фильм был показан как на австралийском телевидении, так и на американском канале National Geographic.

Тасманийский дьявол также широко известен за пределами Австралии благодаря персонажу мультфильма Looney Tunes по имени Таз. Тасманийским дьяволом генетики также назвали мышь-мутанта, характеризующуюся нарушением развития чувствительных клеток внутреннего уха. Это приводит к нарушениям поведения мутанта, в частности подбрасыванию головы и бегу кругами, что больше напоминает персонажа мультфильма, чем настоящего тасманийского дьявола.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Тасманийских дьяволов губят вампирские наклонности // Интернет-журнал «Элементы», 03.02.06.
 У тасманийских дьяволов не оказалось иммунитета против вирусного рака // Лента. Ру, 23.12.2008
 Расшифрован геном тасманийского дьявола // Лента. Ру, 28.06.2011
 Брачные игры тасманийского дьявола (видео)
 The Aussie Devil Ark Conservation Project (Проект «The Aussie Devil Ark» по сохранению популяции тасманийских дьяволов в Австралии)

Животные, описанные в 1841 году
Эндемики Тасмании
Млекопитающие Австралии
Хищные сумчатые
Монотипические роды млекопитающих